Eselsbach heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Eselsbach (Gemeinde Bad Aussee), Ortschaft von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark

Gewässer:
 Eselsbach (Bargauer Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Bargauer Bachs (zum Strümpfelbach, als Josefsbach zur Rems) bis kurz nach Bargau, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eselsbach (Bever), rechter Oberlauf der Bever (zur Weser) bis nahe Borgholz, Stadt Borgentreich, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Eselsbach (Düssel), linker Zufluss der Düssel im Stadtteil Eller, kreisfreies Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Eselsbach (Ellerbach), linker Zufluss des Ellerbachs (zum Appelbach) in Frei-Laubersheim, Landkreis Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eselsbach (Else), linker Zufluss der Else (zur Werra) bei Spradow, Stadt Bünde, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen; mit zwei Oberläufen desselben Namens
 Eselsbach (Ette), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Ette bis vor Ettenhausen, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eselsbach (Großbach) oder Altbach, rechter Zufluss des Großbachs (zur Ruwer) bei Greimerath, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Eselsbach (Grundache), rechter Zufluss von der Seekarspitze in der Rofankette zur Grundache (zur Steinberger Ache, zur Brandenberger Ache, zum Inn) im Gemeindegebiet von Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz, Tirol
 Eselsbach (Herrengraben), linker Zufluss des Herrengrabens (zur Weser) nach Varenholz, Gemeinde Kalletal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Eselsbach (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Schwarzbach) in Obergimpern, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eselsbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (zum Glan) gegenüber Erzhütten-Wiesenthalerhof, kreisfreies Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eselsbach (Leudelsbach), rechter Zufluss des Leudelsbachs bei Möglingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Eselsbach (Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbachs (zum Mittelrhein in Ehrenbreitstein) bei Arenberg, beide Orte Stadtteile des kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eselsbach (Pleichach), linker Zufluss der Pleichach an der Straubmühle im Stadtbezirk Versbach, kreisfreies Würzburg, Bayern
 Eselsbach (Pützborner Bach), linker Zufluss des Pützborner Bachs (zur Lieser, zur Mosel) vor Waldkönigen, Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Eselsbach (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs (zur Erft) vor Glehn, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Eselsbach (Steyr), rechter Zufluss der Steyr bei Vorderstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Eselsbach (Warmenau), rechter Zufluss der Warmnenau bei Spenge, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Eselsbach (Zaya), rechter Zufluss der Zaya bei Prinzendorf an der Zaya, Gemeinde Hauskirchen, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Eselbach
 Eselsgraben